Gunnar Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Gunnar Jonsson (Radsportler), dänischer Radsportler 
 Gunnar Jonsson (Wirtschaftswissenschaftler) (1962–2003), schwedischer Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch:
 Gunnar Jónsson